Tanja (ime), žensko ime
 Tanja (pjevačica), estonska pjevačica